

Татарськ — місто, адміністративний центр Татарського району Новосибірської області;
 Татарськ — село у Туруханському районі Красноярського краю;
 Татарськ — село у Монастирщинському районі Смоленської області.